Cum non solum
 Dei patris immensa‎
 Viam agnoscere veritatis (1248)